Kranzbühler ist der Familienname folgender Personen:
 Eugen Kranzbühler (1870–1928), deutscher Direktor der Provinz Starkenburg des Großherzogtums und später im Volksstaat Hessen
 Julius Kranzbühler (1909–1977), deutscher Jurist und Politiker (FDP)